Франсиско Лухан Адаме има више значења:

 Франсиско Лухан Адаме, Дос Пасос (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Лухан Адаме, Ел Тотомоскле (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику